Jean-Baptiste Giraud est un nom partagé par
 Jean-Baptiste Giraud (1752-1830), sculpteur français ;
 Jean-Baptiste Louis Guiraud (1804-1864), compositeur français ;
 Jean-Baptiste Giraud (1972), journaliste français.